Омелино — название населённых пунктов в России:

 Омелино — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Омелино — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Омелино — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Омелино — деревня в Артемьевском сельском поселении Тутаевского района Ярославской области.
 Омелино — деревня в Чёбаковском сельском поселении Тутаевского района Ярославской области.